

Усолинське сільське поселення — сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Усолинське сільське поселення — сільське поселення, Параньгинський район, Марій Ел